Крагујевац се може односити на:

 Крагујевац, градско насеље и седиште истоимене јединице локалне самоуправе у Шумадијском округу, Србија
 Град Крагујевац, град у Шумадијском округу, Србија
 Крагујевац (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ